Szwajcaria:
 Ilanz – miejscowość w gminie Ilanz/Glion, w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva
 Ilanz – niemiecka nazwa gminy Ilanz/Glion
 Ilanz – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia